El título Lenore puede referirse a las siguientes obras:

Lenore, un poema de 1773 de Gottfried August Bürger. 
Lenore, un poema de 1843 de Edgar Allan Poe.
Lenore, una historieta basada en el poema de Edgar Allan Poe.